Арле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Арле () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Арле () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор

Особи
 Беррі ван Арле (нід. Berry van Aerle, нар. 8 грудня 1962, Гелмонд) — нідерландський футболіст.